Ölandsleden kan syfta på:

 Ölandsleden, cykelled på Öland
 Ölandsleden, väg mellan Kalmar och Färjestaden, se Länsväg 137